A Jararaquinha-do-campo (Leimadophis almadensis) é uma serpente da família dos colubrídeos, encontrada em quase todo o Brasil. Possui dorso castanho-escuro com manchas pretas, e abdome vermelho. Também é chamada de cobra-espada e jararaca-de-barriga-vermelha.

Colubridae
Répteis descritos em 1824